Maghar kan syfta på följande platser:

Indien 

 Maghar (ort i Indien), Uttar Pradesh,

Israel 

 Maghār, ort, Norra distriktet, 

Robotskapade Indienförgreningar
Robotskapade Israelförgreningar